Фридрих Дессауэр (; , Ашаффенбург, Германская империя — , , ФРГ) — немецкий биофизик, радиолог, философ-неотомист, профессор (с 1921), доктор наук.

Пионер квантовой биологии. Основоположник религиозного направления в философии техники.

Биография 
Сын промышленника, владельца целлюлозного завода. С 1899 изучал электротехнику и физику в университете Мюнхена и в Техническом университете Дармштадта. Из-за смерти отца, вынужден был прервать учёбу, в 1914 году продолжил обучение во Франкфуртском университете им. И. В. Гёте, который окончил в 1917 году.

В 1921—1937 — профессор Франкфуртского университета им. И. В. Гёте, основатель и руководитель первого в Германии Института биофизики (1922). Один из ведущих представителей «Союза немецких инженеров».

Политик, активный член католической партии Центра Германии (Deutsche Zentrumspartei), депутат рейхстага (1924—1933), публицист. Основатель и совладелец левой католической франкфуртской газеты «Rhein-Mainischen Volkszeitung». В начале 1930-х годов был одним из экономических советников рейхсканцлера Веймарской Республики Генриха Брюнинга.

После прихода к власти в Германии фашистов, в 1933 арестован по обвинению в контактах с «врагами государства», четыре месяца провёл в заключении. Имущество Ф. Дессауэра было конфисковано, ему было запрещено преподавание в университетах Германии.

С 1934 — в эмиграции в Турции, где создал новый Радиологический институт. Профессор радиологии и биофизики. В 1937 — по состоянию здоровья принял приглашение и занял место профессора и руководителя Фрибургского физического института (Швейцария); с 1948 — профессор биофизики и философии Университета во Франкфурте-на-Майне.

Почётный гражданин Франкфурта-на-Майне.

Философские учения 
Дессауэр возводит своё учение («критический реализм») к натурфилософии Ф. Брентано и X. Дриша.

В своих натурфилософских и теологических работах полагал, будто вера есть необходимая предпосылка для успешной работы в области естественных наук.

Основатель и один из ведущих представителей философии техники Дессауэр уделяет основное внимание гносеологическим проблемам техники, технического изобретательства, при этом происхождение и сущность техники истолковывает в духе неотомизма. Он выступает против привычного «инструментального» понимания техники, подчеркивая связь философской интерпретации техники с понимаем мира, бытия, экзистенции.

Дессауэр — противник войн. Философия техники, согласно ему, — философия этическая, она создает новые возможности, является осуществлением идеи. Учение Дессауэра о технике пользовалось влиянием как в католических кругах, так и в среде инженеров, технической интеллигенции.

В книге «Спор о технике» («Streit um die Technik», 1956) и «Религия в свете современного естествознания» («Religion im Lichte der heutigen Naturwissenschaft», 1950) с теологических позиций критикует экзистенциализм за пессимизм в понимании роли техники для развития общества и утверждает, что человек техническими изобретениями служит Богу, помогая ему дальше строить его «произведение» — мир. Дессауэр пытается связать и примирить науку и религию.

Избранные работы 
 Die Versuchung des Priesters Anton Berg. München, 1921.
 Zur Therapie des Karzinoms mit Röntgenstrahlen: Vorlesungen über die physikalischen Grundlagen der Tiefentherapie. 1922
 Leben, Natur, Religion: das Problem der transzendenten Wirklichkeit. Bonn, 1924
 Philosophie der Technik. Das Problem der Realisierung. Bonn, 1927
 Befreiung der Technik. 1931
 Wissen und Bekenntnis: Erörterung weltanschaulicher Probleme mit besonderer Berücksichtigung des Buches «Weltbild eines Naturforschers» von Arnold Heim. Olten, 1944
 Seele im Bannkreis der Technik Freiburg , 1945
 Weltfahrt der Erkenntnis: Leben und Werk Isaac Newtons. Zürich, 1945
 Wilhelm Conrad Röntgen: die Offenbarung einer Nacht. Olten, 1945
 Atomenergie und Atombombe: fassliche wissenschaftliche Darstellung und Würdigung. Olten, 1945
 Mensch und Kosmos: ein Versuch. Frankfurt am Main, 1949
 Naturwissenschaftliches Erkennen; Beiträge zur Naturphilosophie. Frankfurt am Main, 1951
 Quantenbiologie: Einführung in einen neuen Wissenszweig. Berlin; Göttingen; Heidelberg, 1954
 Streit um die Technik. Frankfurt am Main, 1956
 Die Teufelsschule. Aus dem Vermächtnis eines Arztes. Frankfurt am Main, 1957
 Prometheus und die Weltübel. Frankfurt am Main, 1959
 Kontrapunkte eines Forscherlebens. Frankfurt am Main, 1962

Переводы на русский язык 

 Фридрих Дессауэр. Спор о технике / пер. с нем. А.Ю. Нестерова. Самара: Издательство Самарской гуманитарной академии, 2017. – 266 с. ISBN 978-5-98996-202-0
 Дессауэр, Ф. К философии техники. Что есть техника? – Термин и сущность / Ф. Дессауэр; пер. с нем. А.Ю. Нестерова // Онтология проектирования. – 2016. – Т. 6, №3 (21). С.390-406.

Примечания

Литература 
 Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.
Аль-Ани, Н.М. Теологическая философия техники Ф. Дессауэра: техника как "встреча с Богом" // Аль-Ани, Н.М. Философия техники: очерки истории и теории / учебное пособие. – СПб., 2004. – 184 с. – С. 48-51. ISBN 5-98278-011-1
 
Михайловский, А.В. Инженерная деятельность и техническая форма жизни // Философия науки и техники. – 2018. – Т.23, № 1. – С. 29-42 (DOI: 10.21146/2413-9084-2018-23-1-29-42)
Нестеров, А.Ю. Эпистемологические и онтологические проблемы философии техники: «четвертое царство» Ф. Дессауэра / Нестеров А.Ю. // Онтология проектирования. — 2016. — № Т. 6., № 3(21). — С. 377-389.    
Павленко, А.Н. Возможность техники. Часть III. Технический проект Фридриха Дессауэра / А.Н. Павленко // Историко-философский ежегодник, 2007. – М.: «ИФ РАН», С. 325-351.
Вольф М.Н. Сила, изменяющая облик Земли. Обзор книги: Фридрих Дессауэр. Спор о технике / пер. с нем. А.Ю. Нестерова. Самара: Издательство Самарской гуманитарной академии, 2017. – 266 с. // Философия науки. 2019. № 1 (80). С. 134-153. (DOI: 10.15372/PS2019019)

Ссылки 
 Dessauer, Friedrich
 Теория "точечного тепла"

Неотомисты
Философы Германии
Доктора наук
Биофизики Германии
Радиология
Выпускники Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте
Преподаватели Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте
Политики Германии
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Физики XX века
Преподаватели Стамбульского университета
Члены Партии Центра (Германия)
Члены Рейхсбаннера
Эмигранты из Германии
Почётные граждане Франкфурта-на-Майне